Округ Вашингтон () је округ у америчкој савезној држави Роуд Ајланд.

Градови 

Округ Вашингтон се састоји из 9 градова.

Демографија 
По попису из 2020. године број становника је 129.839, што је 2.860 (2,20%) становника више него 2010. године.

Референце

Литература

Види још 
 Округ
 Спискови округа САД

Спољашње везе 

 -{United States Census Bureau}-

Окрузи Роуд Ајланда